

Carriera

Nazionale 
Disputa il Mondiale Under-20 2015 in Nuova Zelanda.

Debutta in Nazionale maggiore nel febbraio 2015 in un'amichevole contro gli Stati Uniti.

Viene convocato per la Copa América Centenario del 2016. Due anni dopo viene convocato per i Mondiali in Russia, i primi nella storia della selezione panamense.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club 

New York Red Bulls: 2018

Note

Collegamenti esterni 

Calciatori della Nazionale panamense